Pinet (Hérault), gemeente in het Franse departement Hérault, regio Languedoc-Roussillon
 Pinet (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia, regio Valencia